Kalambo může být:
 Kalambo (řeka), pohraniční řeka mezi Zambií a Tanzanií, přítok jezera Tanganika
 Kalambo (vodopád), vodopád na stejnojmenné řece
 Kalambo (okres), okres v tanzanském regionu Rukwa
 Kultura Kalambo, africká industrie doby železné